Сенсація відноситься до обробки почуттів зі сторони сенсорної системи; див. також Відчуття (психологія).
В українську мову запозичене із західноєвропейських мов; походить від пізньолатинського sēnsātiō «відчуття», пов'язаного з латинським sēnsus «почуття, свідомість, розум, значення, зміст, думка», sentio «почуваю, розумію, думаю». (див. також: сенс)

Український теоретик журналістики Володимир Шкляр погоджується з західним визначенням, що сенсація — це сильне враження від будь-якої події, звістки, повідомлення або явища, які дійсно викликають таке враження. 

 Сенсація — подія, повідомлення, що, вражаючи чимсь, збуджують багатьох, викликають загальне зацікавлення.
 «Сенсація» — романтична комедія, знята в 2006 році Вуді Алленом.

Примітки

Див. також 
 Сенс
 Сентенція

Посилання